Prinzregentenplatz  ist der Name mehrerer Plätze in Bayern:

 Prinzregentenplatz (Augsburg)
 Prinzregentenplatz (Füssen)
 Prinzregentenplatz (München)
 Prinzregenten-Platz (Oberstdorf)